Il doppio del torneo di tennis Joplin Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martín García e Graydon Oliver che hanno battuto in finale Diego Ayala e Brandon Coupe 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Martín García /  Graydon Oliver (Campioni)
 Diego Ayala /  Brandon Coupe (finale)

 Anthony Ross /  Dušan Vemić (primo turno)
 Alejandro Hernández /  Scott Humphries (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2003